Пауль Ґодвін (; справжнє ім'я Пінгас Ґольдфейн; 28 березня 1902 — 9 грудня 1982) — німецький скрипаль, аранжувальник, керівник естрадних та камерних оркестрів.

Біографія 
Пауль Ґодвін народився 28 березня 1902 року в Сосновці, Російська імперія (нині Польща). Навчався у Варшаві у Станіслава Барцевіча, в Будапешті у Єне Хубаї, в Берліні у Віллі Гесса. У 1922 році в Берліні організував власний танцювальний ансамбль, з яким під різними назвами Ґодвін гастролював і записував платівки, користувалися величезною популярністю в Європі (за деякою інформацією в 1923—1933 рр. було продано дев'ять мільйонів грамплатівок із музикою ансамблю Ґодвіна). Нерідко його оркестр акомпанував при записах іншим відомим співакам. Репертуар оркестру, за вимогами тогочасної музичної індустрії, був всеосяжний: виконувалися сучасні шлягери в жанрах фокстроту, вальсу, танго і польки; старі популярні пісні; крім того, епізодично Пауль Ґодвін і його оркестр записували класичну музику. У 1929—1933 рр. Годвін звернувся до кінематографа і записав безліч музичних тем до перших звукових фільмів студії UFA.

У 1933 році Пауль Годвін емігрував в Нідерланди. У роки окупації уникнув депортації до концтабору лише завдяки тому, що мав дружину «арійського» походження. Після Другої світової війни створив струнне тріо, що грало твори класичних композиторів. Помер Ґодвін 9 грудня 1982 року в Дрібергені, Нідерланди.

Дискографія

Компакт-диски 
 1999 Mélodie, «Punch» et Fantaisie (ILD 642187 | Франція)
 2004 Die Goldene Ära Deutscher Tanzorchester: Paul Godwin (JUBE 15012 | Німеччина)

Грамплатівки (1926—1933)

1926 
 Der Blusenkauf / Alles weg'n de Leut '(Polydor 20765 / з Отто Рейтером)
 Berlin ist ja so groß / Nehm'n Sie 'n Alten (Polydor 20766 / з Отто Рейтером)
 Kinder, Kinder, was sind heut 'für Zeiten / Es geht mir in jeder Hinsicht immer besser (Polydor 20767 / з Отто Рейтером)
 Der Michel wird nicht klüger durch den Krieg / Sei nicht blöd '(Polydor 20768 / з Отто Рейтером)
 Wie reizend sind die Frauen / Ick wundere mir ber jarnischt mehr (Polydor 20769 / з Отто Рейтером)
 Gräme dich nicht / Aber der Mann (Polydor 20770 / з Отто Рейтером)

1927 
 Oh Frühling, wie bist du schon / Mohnblumen
 Waren Sie schon in Elberfeld / Ich hab 'mein Herz in Heidelberg (Grammophon 19419)
 Hier Schlager, wer dort? Lindemann 1 / Hier Schlager, wer dort? Lindemann 2 (Grammophon 19483)
 Am Rüdesheimer Schloß steht eine Linde / Oh Pimpinella (Grammophon 19622)
 Hochzeitszug in Liliput / Schmetterlings-Intermezzo (Grammophon 19660)
 Rigoletto Fantasie: 1. Teil / 2. Teil (Grammophon 19672)
 Der Fremdenführer / Fideles Wien (Grammophon 19758)
 Plappermäulchen / Schmeichelkätzchen, Characterstücke v. Eilenberg (Polydor 19841)
 Wandere mein Herzchen / Zottelbar ach Zottelbar, beide aus Optte 'Der Orlow' v. Bruno Granichstaedten (Grammophon 20247)
 Im Reiche Der Indra 1 / Im Reiche Der Indra 2 (Grammophon 20450)
 An der schonen, blauen Donau / Uber den Wellen (Grammophon 20530)
 Sag du, sag du zu mir, Einlage zu: 'Der Hampelmann', Optte von Gustav Beer / Komm wilde Rose von Santa Fe (Grammophon 20940)
 Les Patineurs / Die Schlittschuhlaufer. Walzer von Emil Waldteufel / Estudiantina (Grammophon 21003)
 Der Voglein Abendlied / Still wie die Nacht (Grammophon 21013)
 Zwei rote Rosen, ein zarter Kuß / Sehnsucht (Grammophon 21028)
 Heut war ich bei der Frieda / Die schonsten Beine von Berlin (Grammophon 21089)
 Sakura no Hana / Japanischer Laternentanz (Grammophon 21175)
 Marionetten-Brautzug (Characterstück von Otto Rathke!) / Polo Spiele (Grammophon 21176)
 Trink Bruderlein, trink / Mondnacht auf der Alster (Grammophon 21213)

1928 
 Einmal man sagt sich adieu / Prosit Gypsy
 Donna Vatra / Bei uns um die Gedächtniskirche rum
 Ich bin natürlich (Polydor 21258)
 My blue heaven (Blauer Himmel) / Kokolores
 Wenn in Werder die Kirschen blüh'n / Ein Grund zum Trinken (Grammophon 21442)
 Chinesische Strassenserenade / Japanischer Laternentanz (Grammophon 21465)

 Es ist nichts Halbes, es ist nichts Ganzes / Das ist leicht, das ist schwer (Polydor 21467 / з Отто Рейтером)
 Mit der Uhr in der Hand / Mein Theaterrepertoire (Polydor 21468 / з Отто Рейтером)
 Loblied auf die Frauen von heute / O du liebes deutsches Gretchen (Polydor 21469 / з Отто Рейтером)
 Mir hab'n se als geheilt entlassen — Vortrag eines Idioten / Phantasie ist jederzeit schöner als die Wirklichkeit (Polydor 21470 / з Отто Рейтером)
 In der Einsamkeit / Einmal im Jahr (Polydor 21471 / з Отто Рейтером)
 Bevor du sterbst / Und dadurch gleicht sich alles wieder aus (Polydor 21472 / з Отто Рейтером)

 Klange aus der Heimat / Lieb Mutterchen (Grammophon 21701)
 Heinzelmännchens Wachtparade / Dornrös'chens Brautfahrt (Grammophon 21710)
 Du bist als Kind zu heiß gebadet worden / Noch 'ne Lage Cognac her (Grammophon 21774)
 Ich kusse Ihre Hand Madame / Wer weiß ob deine Augen lügen (Polydor 21785)
 Meine Amerika-reise (1. teil) / Meine Amerika-reise (2. teil) (Grammophon 21875 / with Weiss Ferdl)
 In einer kleinen Konditorei / Ich weiß schon langst dass du mich heimlich lieb hast (Grammophon 21953)
 Flammend rote Rosen / Verzeih mir und sei wieder gut! (Grammophon 22029)
 Tränen weint jede Frau so gern / Wenn du einmal dein Herz verschenkst (Grammophon 22168)
 Lass 'mich dein Herz in Rosen winden / Ja, das ist schön (Grammophon 22171)

1929 
 Es gibt eine Frau die dich niemals vergißt / Was weisst denn du wie ich verliebt bin (Grammophon 22201)
 Das Lied von der Wunderbar
 Ein Liebesmärchen (Polydor 22326)
 Blutrote Rosen / Ob Du glüklich bist (Sweet Sue — Just You) (Grammophon 22412)
 Wen in Venezia die Tauben schlafen / Ich hol 'dir vom Himmel das Blau (Polydor 22419)
 Schöner Gigolo / Das Lied der Liebe hat eine süße Melodie (Grammophon 22602)
 Ich betrüg dich nur aus Liebe (Grammophon 22622)
 Mosaik 1 / Mosaik 2 Potpourri v. Carl Zimmer (Grammophon 22702)
 Rosen und Frau'n. Tango
 Eine kleine Frau fehlt dir im Frūhling

1930 
 Warst du mir treu / Schlaf ein, mein kleines Sonnenkind (Grammophon 22945)
 Denkst du noch an mich / Warst du mir treu [Filme] (Grammophon 22990)
 O Donna Clara (Grammophon 23036)
 Liebeswalzer / Du bist das süßeste Mädel der Welt (Grammophon 23 041)
 Wien, du Stadt der Lieder / Ohne dich kann ich nicht leben (Grammophon 23 052 / з Максом Гансеном)
 Mickey Mouse (Polydor 23176)
 Tango auf Tango / Tango-Potpourri (Grammophon 23269)
 Tango auf Tango 1 / Tango auf Tango 2 (Grammophon 23270)
 Lotosblumen / Vineta-Glocken
 Ja so ein Madel / Good Night (Grammophon 23360)
 In Paris, in Paris sind die Mädels so süss / Ohne Liebe ist das Leben wie ein Auto ohne Benzin (Grammophon 23478)
 Ein Liebelei so nebenbei / Kind dein Mund ist Musik [Sandor] (Grammophon 23719)

1931 
 Die Musik und der Tanz und die Nacht / In Santa Lucia (Grammophon 23979 / з Лео Моноссоном)

1932 
 Mitternachts-Walzer / Neapolitanische Nächte (Grammophon 1138)
 Johann Strauss Polka (Polydor 24998)
 Südseenacht, hast mir einstmals das Glück gebracht / Träume mein Baby
 Wir kurbeln an 1 / Wir kurbeln an 2
 Meier-Foxtrott / Wenn am Sonntagabend die Dorfmusik spielt

1933 
 Mustalainen (Polydor 25114)

Примітки 

Нідерландські скрипалі
Німецькі скрипалі
Уродженці Сосновця
Польські емігранти до Німеччини